RISC — акронім латиницею, що може означати:

Інформаційні технології 
 RISC () — архітектура системи команд мікропроцесорів зі скороченим набором команд.
 RISC OS — операційна система, розроблена компанією Acorn Computers.
 RISC-модель — модель адресації пам'яті обчислювальних пристроїв.
 Advanced RISC Machine, Acorn RISC Machine — 32-бітна RISC архітектура мікропроцесорів.
 PA-RISC — мікропроцесорна архітектура на базі RISC, розроблена компанією Hewlett-Packard.
 URISC (від ) — підтип процесора типу RISC.

Біологія 
 RISC (біологія) () — комплекс білків, задіяний у РНК-інтерференції.